В одиночному розряді тенісного турніру South Australian Open 1978, який проходив в рамках Туру WTA 1978, Керрі Рід здобула титул, у фіналі перемігши Бет Нортон 7-5, 6-7, 6-1.

Сіяні гравчині 

  Керрі Рід (Переможниця)
  Розмарі Казалс (3-тє коло)
  Регіна Маршикова (3-тє коло)
  Діанне Фромгольтц (2-ге коло)

 Леслі Гант (чвертьфінал)
 Рената Томанова (3-тє коло)
 Маріс Крюгер (2-ге коло)
 Бет Нортон (півфінал)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

South Australian Open